Willie Ross peut faire référence à :

 Willie Ross, baron Ross de Marnock (1911-1988), homme politique du Parti travailliste écossais, secrétaire d'État pour l'Écosse 1964-1970 1974-1976
  (1919–1990), footballeur écossais
 , (mort en 1985), joueur de football écossais et entraîneur (Derry City)
 , (1878–1966), joueur de cornemuse écossais
 , (1941-), joueur de football américain

Voir aussi

William Ross